Делайт 2000 (Delight 2000) — российский системный интегратор.

Компания «Делайт 2000» основана в 1995 году и выполняет проекты по созданию и модернизации центров управления, диспетчерских пунктов, ситуационных центров, офисов и учебных аудиторий для вузов, ведущих коммерческих компаний и государственных предприятий.

Деятельность

Системная интеграция 
Технологические решения «Делайт 2000» включают в себя системы отображения информации (видеостены) и воспроизведения звука, интегрированного управления, мониторинга климатических параметров, протоколирования, конгресс-системы, интерактивные системы, СКС, системы терминального доступа, BYOD, видеоконференцсвязи, диспетчерскую мебель, системы обеспечения жизнедеятельности, безопасности.

Клиентами «Делайт 2000» являются крупные коммерческие предприятия и государственные организации, среди которых: Газпром нефть, Транснефть, BBDO, Miele, Лукойл, МГИМО, МИСиС , МегаФон, Холдинг МРСК (ныне «Россети»), ССК, Тетра Пак, УРАЛСИБ, Мосводоканал, Музей истории ГУЛАГа и др.

Дистрибуция 
Компания является поставщиком ведущих мировых брендов AV-индустрии и производителей профессиональной диспетчерской мебели, включая Crestron, Evans, Epson, Extron, Leyard, LG, Samsung, WolfVision.

Производство 
Экспертиза «Делайт 2000» в области системной интеграции стала основой для создания собственных продуктов:
 интерактивные доски ABС Board на основе микроточечной технологии, сочетающие в себе функциональность меловой, белой маркерной и интерактивной доски.;
 контроллеры видеостен „СПЕКТР“ — высокопроизводительные профессиональные промышленные устройства. Предназначены для бесперебойной работы в режиме 24/7 в сложных условиях, осуществляют прием, обработку и вывод на видеостену информации от компьютера, из интернета или локальной вычислительной сети;
 парящие дисплеи OLED Glass Air, объединившее в себе осветленное стекло OptiWhite и органические светодиоды (технология OLED);
 конференц-платформa CONFERA AViTable - комплексное решение для оснащения конференц-залов, залов совещаний и переговорных комнат, которое включает в себя конференц-стол со встроенными мониторами и микрофонами и медиацентр CONFERA View, соединивший в одном корпусе экран, акустическую систему и видеокамеру для проведения видеоконференции.

Участие в международных конкурсах 
Компания является финалистом и призером международной премии inAVation Awards в сфере аудиовизуальных систем и технологий на территории EMEA (Европа, Ближний Восток, Африка).

Примечания

Ссылки 

 d2k.ru — Системная интеграция и проектный менеджмент от Делайт 2000
 delight2000.com — Интернет-каталог Делайт 2000

Компании по алфавиту
Компании, основанные в 1995 году
Компании России